Кора́лли — итальянская фамилия. Известные носители:
 Коралли, Жан (1779—1854) — французский танцовщик, балетмейстер и либреттист итальянского происхождения.
  (род. 1983) — итальянский футболист.
  (1801—1851) — французский политик.
 Псевдоним
 Коралли, Владимир Филиппович (наст. имя Вольф Кемпер, 1906—1995) — советский эстрадный певец, куплетист и конферансье.

См. также 
 Каралли, Вера Алексеевна (1889—1972) — балерина, актриса немого кино и педагог, эмигрировавшая из России в 1917 году.